RS-18 steht für:
 , ISO-3166-2-Code des serbischen Bezirkes
 UR-100N, eine sowjetische/russische Interkontinentalrakete

RS18